Высочаны — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Высочаны — деревня в Лиозненском районе Витебской области.
 Высочаны — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Высочаны — деревня в Борисовском районе Минской области.

Чехия 
 Высочаны — район в Праге 9, малая часть которого принадлежит Праге 3